A Gravity szó angol nyelven a gravitációt jelenti.

Albumok
Gravity (Our Lady Peace-album) (2002)
Gravity (Westlife-album) (2010)
Dalok
Gravity (Zlata Ohnevics-dal), a 2013-as Eurovíziós Dalfesztivál ukrán dala
Gravity (Hovig-dal), a 2017-es Eurovíziós Dalfesztivál ciprusi dala